Альб:
 Альб — река в Южной Германии, верхний правый приток Рейна, протекает по земле Баден-Вюртемберг, в Шварцвальде.
 Альб — река в Южной Германии, нижний правый приток Рейна, протекает по земле Баден-Вюртемберг, в Шварцвальде.
 Альб  — верхний (шестой снизу) ярус (Альбский ярус) ранней меловой системы.

См. также 
 Альб-Дунай — район в Германии.
 Швабский Альб
 Франконский Альб
 Альпы